Гребер, Владимир Мартынович (1911—1965) — советский футболист и тренер.
 Гребер, Дэвид (род. 1961) — американский антрополог, общественный деятель и анархист, автор книги «Долг: первые 5000 лет истории».
 Гребер, Иоганнес (Johannes Greber; 1874—1944) — немецкий католический священник, автор книги о собственном опыте общения с духовным миром (1932) и перевода «Нового Завета» с пояснениями (1937).
 Гребер, Якоб (Jakob Greber; ?—1731) — немецкий композитор.